Hamburg-Altona – okręg administracyjny (Bezirk) Hamburga
 Hamburg-Altona – stacja kolejowa w Hamburgu

Zobacz też:
 Altona
 Hamburg